Las siglas TCC son utilizadas en diferentes ámbitos:

 En psicología, las siglas TCC hacen referencia a las terapias cognitivas. La terapia cognitiva, como una aplicación de la psicología cognitiva, mantiene una concepción psicológica centrada en los procesos mentales (como el razonamiento, memoria y atención)y desde un punto de vista intrapsíquico (entendiendo que existe algo dentro de la mente comparable de unas personas a otras).

 En química, el acrónimo TCC se refiere a la teoría del campo cristalino, una teoría que permite explicar algunas de las propiedades observadas en los compuestos de coordinación, tales como el color y las propiedades magnéticas entre otras. Esta teoría se basa en la deformación que causan los grupos ligandos sobre los orbitales electrónicos del grupo central.

  TCC, empresa uruguaya dedicada al servicio de televisión por cable para abonados.
  TCC, empresa colombiana de mensajería y envío de paquetes.
 Tallahassee Community College
 Tarrant County College
 Abreviatura de "también conocido como".